|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Monterrey (officieel Monterrey Open) van 2015 vond plaats van 2 tot en met 8 maart 2015 in de Mexicaanse stad Monterrey. Het was de zevende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Ana Ivanović was als eerste geplaatst. Zij bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door Caroline Garcia.

Het vierde reekshoofd, Timea Bacsinszky uit Zwitserland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als derde geplaatste Française Caroline Garcia in twee sets. Bacsinszky wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Monterrey op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de tweede van 2015.

De Belgische Yanina Wickmayer strandde in de eerste ronde.

Ook de Nederlandse Kiki Bertens verloor haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Darija Jurak en Megan Moulton-Levy hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd Tímea Babos en Kristina Mladenovic moest tijdens de eerste set van hun openingspartij de strijd staken, wegens rugblessure van Babos.

Het als vierde geplaatste duo Gabriela Dabrowski / Alicja Rosolska won het toernooi. Zij versloegen in de finale de als derde geplaatste Australische zussen Anastasia en Arina Rodionova in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Canadese Dabrowski had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Poolse Rosolska drie.

De Nederlandse Kiki Bertens, met Johanna Larsson uit Zweden aan haar zijde, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Monterrey 2015
Monterrey